Andrea Valcarenghi – editore e scrittore italiano
 Carlo Valcarenghi – patriota italiano
 Luigi Valcarenghi – militare italiano